Трифтерн () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ротталь-Инн.  Население составляет 5208 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 62,25 км². Официальный код  —  09 2 77 149.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии